Zaher heißen:
 Hussam Zaher (1994 promoviert), brasilianischer Zoologe und Paläontologe
 Mike Zaher (* 1985), US-amerikanischer Fußballspieler